RHM ist die Abkürzung für:

 Rheinmetall AG, ein Automobil- und Rüstungskonzern mit Sitz in Düsseldorf
 RHM plc, ein börsennotiertes britisches Nahrungsmittelunternehmen
 RHM Klinik- und Altenheimbetriebe, einer Klinikgruppe in Deutschland 
 Römische Historische Mitteilungen, eine geschichtswissenschaftliche Fachzeitschrift

RhM ist die Abkürzung für:

 Rheinisches Museum für Philologie, die weltweit älteste, heute noch bestehende Fachzeitschrift im Bereich der Altertumswissenschaften

RHM